Danilow (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Iljitsch Danilow (1897–1981), sowjetischer Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Juri Nikiforowitsch Danilow (1866–1937), russischer Offizier, zuletzt General im Ersten Weltkrieg
 Kirscha Danilow, russischer wandernder Spielmann, Sammler von Bylinen und Volkslyrik
 Oleksij Danilow (* 1962), ukrainischer Politiker
 Sawrijan Alexejewitsch Danilow (* 2000), russischer Tennisspieler
 Wiktor Iwanowitsch Danilow-Daniljan (* 1938), Systemanalytiker und Umweltforscher, ehemaliger Umweltminister in Russland und einer der führenden Nachhaltigkeitsexperten Russlands
 Wladimir Iwanowitsch Danilow (* 1943), russischer Mathematiker
 Wassili Saweljewitsch Danilow (* 1941), Fußballspieler

Danilow bezeichnet:
 eine Stadt in der Oblast Jaroslawl in Russland, siehe Danilow
 das Danilow-Kloster in Moskau